Скорохо́дов — русская фамилия.

Известные носители 
 Скороходов, Александр Касторович (1880/1882—1919) — петроградский рабочий-большевик.
 Скороходов, Алексей Александрович (1868—1924) — томский педагог и общественный деятель, член III Государственной думы от Томской губернии. 
 Скороходов, Валентин Николаевич (1911—1930) — советский учитель, борец за построение социализма.
 Скороходов, Валерий Александрович (род. 1972) — полковник спецназа ГРУ, Герой Российской Федерации (1996).
 
 Скороходов, Глеб Анатольевич (1930—2012) — советский и российский писатель, драматург и журналист, редактор, киновед, режиссёр, критик, теле- и радиоведущий.
 Скороходов, Денис Александрович (род. 1981) — российский футболист, полузащитник.
 Скороходов Дмитрий Всеволодович (1937— 2005) — главный криптограф Системы опознавания России "Свой-чужой".
 Скороходов, Дмитрий Захарович (1909—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Скороходов, Игорь Михайлович (род. 1986) — российский хоккеист.
 Скороходов, Константин Александрович (род. 1982) — российский военнослужащий, искалеченный во время боевых действий на территории Северного Кавказа, спортсмен-параолимпиец, мастер спорта России.
 Скороходов, Николай Ефимович (1912—?) — ректор Магнитогорского металлургического института.
 Скороходов, Павел Аликович (1981—2014) — подполковник ФСБ, сотрудник группы «Вымпел».
 Скороходов, Юрий Иванович (1946—2011) — советский и российский артист оперетты, актёр.

